Medaglia d'onore – onorificenza giapponese
 Medaglia d'onore o Medal of Honor – onorificenza statunitense
Medaglia d'onore al valor militare – onorificenza austriaca
Medaglia d'onore della gioventù e dello sport – onorificenza francese
Medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti 1943-1945 (ex IMI) – onorificenza italiana
Medaglia d'onore per le madri di famiglie numerose – onorificenza italiana assegnata dal 1939 al 1950
Medaglia d'onore – onorificenza monegasca